Der Social Progress Index (deutsch Index des sozialen Fortschritts) misst, inwiefern ein Staat die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Bedürfnisse seiner Bürger befriedigen kann. Der Index setzt sich aus einer Reihe von Indikatoren zu Gesundheit, Bildung, Ökologie, Nachhaltigkeit, Sicherheit und persönliche Freiheit zusammen. Der Social Progress Index beruht auf Vorschlägen zu alternativen Wohlstandsmessungen von Ökonomen wie Amartya Sen, Douglass North und Joseph Stiglitz. Da der Index nicht die direkte ökonomische Situation misst, sondern ihr soziales und ökologisches Ergebnis, gilt er als Alternative zu herkömmlichen Messwerten wie dem Bruttoinlandsprodukt.

Herausgeben wird der Social Progress Index von der amerikanischen Nichtregierungsorganisation Social Progress Imperative. 2016 publizierte die NGO gemeinsam mit der Europäischen Kommission den EU Social Progress Index, der von der Europäischen Union als alternativer Messwert für Fortschritt verwendet wird.

Methodologie 
Die Erhebung des Index beruht auf folgenden drei Säulen:

Menschliche Grundbedürfnisse:

 Ernährung und medizinische Grundversorgung

 Zugang zu Wasser und sanitären Anlagen

 Schutz und Obdach

 Persönliche Sicherheit

Grundlage des Wohlbefindens:

 Zugang zu grundsätzlicher Bildung

 Zugang zu Information und Kommunikation

 Gesundheit und Wohlbefinden

 Zustand der Umwelt

Möglichkeit:

 Persönliche Rechte

 Persönliche Freiheit und Wahlfreiheit

 Toleranz und Inklusion

 Zugang zu fortgeschrittener Bildung

Liste der Länder 
Alle Länder nach dem Social Progress Index 2020.

Weblinks 

 Website der Social Progress Imperative mit der interaktiven Darstellung des Social Progress Index

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Internationale Politik
Sozialwissenschaftliche Erhebung
Statistische Erhebung
Verzeichnis
Sozialwissenschaftliche Kennzahl